Le mathématicien Joseph Liouville a laissé son nom à plusieurs théorèmes :

 le théorème de Liouville en analyse complexe ;
 le théorème de Liouville pour certains systèmes dynamiques ;
 le théorème de Liouville en approximation diophantienne ;
 le théorème de Liouville et le théorème d'Arnold-Liouville-Mineur en mécanique hamiltonienne.
 le théorème de Liouville étudiant la possibilité d'exprimer certaines primitives à l'aide des fonctions usuelles.

Voir aussi 
 Théorie de Sturm-Liouville
 Équation de Liouville
 Formule de Liouville

Liouville